Está é uma lista das comarcas da Justiça Estadual do Piauí. É dividida em Entrâncias Final, Intermediária e Inicial, nos termos da Lei Estadual nº 3.716, de 12 de dezembro de 1979 — Lei de Organização Judiciária do Piauí.

Entrância Inicial 
 Comarca de Angical do Piauí
 Comarca de Anísio de Abreu
 Comarca de Antônio Almeida
 Comarca de Aroazes
 Comarca de Arraial Do Piauí
 Comarca de Barro Duro
 Comarca de Bertolínea
 Comarca de Bocaina
 Comarca de Campinas Do Piauí
 Comarca de Capitão De Campos
 Comarca de Caracol
 Comarca de Conceição Do Canindé
 Comarca de Cristalândia Do Piauí
 Comarca de Curimatá
 Comarca de Elizeu Martins
 Comarca de Francinópolis
 Comarca de Francisco Santos
 Comarca de Ipiranga Do Piauí
 Comarca de Isaías Coelho
 Comarca de Joaquim Pires
 Comarca de Landri Sales
 Comarca de Manoel Emídio
 Comarca de Marcolândia
 Comarca de Marcos Parente
 Comarca de Matias Olímpio
 Comarca de Monsenhor Gil
 Comarca de Monte Alegre Do Piauí
 Comarca de Nazaré Do Piauí
 Comarca de Nossa Senhora Dos Remédios
 Comarca de Paes Landim
 Comarca de Parnaguá
 Comarca de Pimenteiras
 Comarca de Redenção Do Gurgueia
 Comarca de Ribeiro Gonçalves
 Comarca de Santa Cruz Do Piauí
 Comarca de Santa Filomena
 Comarca de São Félix Do Piauí
 Comarca de São Gonçalo Do Piauí
 Comarca de Socorro Do Piauí
 Comarca de Várzea Grande

Entrância Intermediária 
 Comarca de Água Branca
 Comarca de Alto Longá
 Comarca de Altos
 Comarca de Amarante
 Comarca de Avelino Lopes
 Comarca de Barras
 Comarca de Batalha
 Comarca de Beneditinos
 Comarca de Bom Jesus
 Comarca de Buriti Dos Lopes
 Comarca de Canto do Buriti
 Comarca de Castelo do Piauí
 Comarca de Cocal
 Comarca de Cristino Castro
 Comarca de Demerval Lobão
 Comarca de Elesbão Veloso
 Comarca de Esperantina
 Comarca de Fronteiras
 Comarca de Gilbués
 Comarca de Guadalupe
 Comarca de Inhuma
 Comarca de Itainópolis
 Comarca de Itaueira
 Comarca de Jaicós
 Comarca de Jerumenha
 Comarca de Luís Correia
 Comarca de Luzilândia
 Comarca de Miguel Alves
 Comarca de Padre Marcos
 Comarca de Palmeirais
 Comarca de Paulistana
 Comarca de Pedro II
 Comarca de Pio IX
 Comarca de Piracuruca
 Comarca de Porto
 Comarca de Regeneração
 Comarca de São João do Piauí
 Comarca de São Miguel do Tapuio
 Comarca de São Pedro do Piauí
 Comarca de São Raimundo Nonato
 Comarca de Simões
 Comarca de Simplício Mendes
 Comarca de União
 Comarca de Uruçuí
 Comarca de Valença do Piauí

Entrância Final 

 Comarca de Campo Maior
 Comarca de Corrente
 Comarca de Floriano
 Comarca de José de Freitas
 Comarca de Oeiras
 Comarca de Parnaíba
 Comarca de Picos
 Comarca de Piripiri
 Comarca de Teresina

Ver também 
 Lista de comarcas do Brasil

Comarcas
Piaui
Comarcas
Subdivisões do Piauí